Neuwiesen ist eine Ortsbezeichnung:
 Neuwiesen, Quartier der Stadt Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz
 Neuwiesen, bis 1938 Groß Spalienen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Spaliny Wielkie, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neuwiesen (Gemeinde Ilz), Weiler in der Gemeinde Ilz (Steiermark), Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Neuwiesen (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Neuwiese
 Neuwies